Ungar steht für:

 einen Angehörigen des Volks der Magyaren
 einen Staatsbürger der Republik Ungarn

Ungar bzw. Ungár ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Ungar (* 1974), kolumbianischer Erzähler und Romanautor
 David Ungar (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Emil Ungar (1849–1934), deutscher Pädiater, Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Frederick Ungar (1898–1988), deutsch-US-amerikanischer Verleger
 Gary Ungar, Filmproduzent
 Georges Ungar († 1978), Neurowissenschaftler, siehe Scotophobin
 Hans Ungar (1916–2004), österreichischer Buchhändler, Emigrant auf der Flucht vor dem NS-Regime
 Hans Ungar (Politiker) (1918–1983), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hermann Ungar (1893–1929), mährischer Schriftsteller
 Imre Ungár (1909–1972), ungarischer Pianist
 Jay Ungar (* 1946), US-amerikanischer Fiddlespieler und Komponist
 Karel Rafael Ungar (1744–1807), tschechischer Heimatforscher und Literaturhistoriker
 Karl Ungár (1892–1975), Offizier der Gemeinsamen Armee Österreich-Ungarns

 Leopold Ungar (1912–1992), österreichischer Geistlicher und Caritas-Funktionär
 Lilly Ungar (1921–2023), österreichische Buchhändlerin
 Otto Ungar (1901–1945), tschechoslowakischer Maler
 Stu Ungar (1953–1998), US-amerikanischer Pokerspieler
 Thomas Ungar (* 1931), österreichischer Dirigent und Musikpädagoge
 Udo Ungar (* 1964), deutscher Fotograf und Designer
 Walter Ungar (1885–1945), österreichischer Jurist

Ungar als geographische Bezeichnung:

 Ungar-Too, Berg im usbekisch-kirgisischen Grenzgebiet